Jullie — cantora brasileira
 Julie e os Fantasmas — série de televisão brasileira
 Julie (1956), filme com Doris Day e Louis Jourdan

Desambiguações de antropônimos